Il mistero delle conchiglie (Shell Game) – romanzo di Richard Powell del 1950
 Louise sparì di notte (Shell Game) – romanzo di Carol O'Connell del 2000